158589 Snodgrass – asteroide della fascia principale
 Melinda Snodgrass – scrittrice statunitense
 Robert Snodgrass – calciatore scozzese